Estación de Granada puede referirse a:

España 
 La estación de ferrocarril de Granada, también conocida como «Estación de Andaluces»
 Estación Ferrocarril, una de las estaciones del Metro de Granada situada junto a la anterior.
 La estación de autobús de Granada
 La estación del Sur, antigua estación ferroviaria granadina perteneciente a la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España, cuyos servicios fueron transferidos a la estación de Andaluces.
 Estación de La Granada, en la localidad de La Granada

Argentina 
 Estación Coronel Granada, en Villa Francia, provincia de Buenos Aires.